Брок Радунске (; род. 5 апреля 1983) — канадско-южнокорейский профессиональный хоккеист. Левый нападающий клуба Азиатской хоккейной лиги «Анян Халла». На драфте НХЛ 2002 в третьем раунде был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерз» под общим 79-м номером. С 2000 по 2007 годы играл в различных североамериканских хоккейных лигах, в сезоне 2007/2008 играл в Немецкой хоккейной лиге за клуб «Аугсбургер Пантер». С 2008 года играет в Азиатской хоккейной лиге за клуб «Анян Халла». На трёх чемпионатах мира выступал за сборную Республики Корея.

Карьера

Клубная карьера 
Свой первый сезон провёл в клубе юниорской лиги Онтарио «Аврора Тайгерс», в котором провёл 42 игры и забил 6 голов. В следующем сезоне играл в той же лиге, но уже в составе «Ньюмаркет Харрикейнз». С 2001 по 2004 годы играл за команду университета штата Мичиган. С 2005 по 2007 годы играл в лиге ECHL. Сезон 2007/2008 провёл в клубе Немецкой хоккейной лиги «Аугсбургер Пантер». Провёл там 37 игр, забросив 7 голов. С 2008 года играет в Азиатской хоккейной лиге в составе южнокорейского клуба «Анян Халла».

В сборной 
Играл на трёх чемпионатах мира за сборную Республики Корея. В турнире группы А первого дивизиона 2013 года, в котором сборная Республики Корея заняла 5 место, провёл все 5 игр, забив 3 гола и отдав 2 голевые передачи. В турнире группы А первого дивизиона 2014 года сборная Кореи заняла последнее место и вылетела в группу В 2015 года. Радунске в этом турнире забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. В следующем году сборная Республики Корея выиграла турнир группы В первого дивизиона 2015 года и тем самым гарантировала себе участие в турнире группы А первого дивизиона 2016 года. На этом турнире Брок Радунске обошёлся без голов, но отдал 7 голевых передач.

Статистика

Клубная

Международные соревнования

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Республики Корея
Хоккейные левые нападающие
Игроки «Мичиган Стэйт Спартанс»
Игроки «Гринвилль Гррроул»
Игроки «Стоктон Тандер»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК «Анян Халла»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»